Devise bezeichnet:

 die prägnante Formierung eines leitenden Gedankens, nach der jemand sein Handeln ausrichtet; synonym gebrauchte Begriffe sind Maxime, Motto und Slogan
 in der Heraldik einen im oder am Wappen angebrachten Wahlspruch
 in der Numismatik einen an oder auf einem Zahlungsmittel angebrachten Wahlspruch
 im Finanzwesen unbare Zahlungsmittel in Fremdwährung, siehe Devisen

Als Ortsname bezeichnet Devise:
 Devise (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Charente
 Devise (Somme), französische Gemeinde im Département Somme

Devise ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Philippe Devise (* 1960), auf Deutsch schreibender, französischer Schriftsteller

Siehe auch: